Ulen kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ulen (Indiana)
Ulen (Minnesota)